Медицински университет може да се отнася за някой от следните медицински университети в България:
 Медицински университет - София
 Медицински университет - Пловдив
 Медицински университет - Варна
 Медицински университет - Плевен
 Тракийски университет - Стара Загора (Медицински факултет)
Университет проф.д-р Асен Златаров - Бургас (Медицински факултет)